Narciso Monturiol ha sido el nombre recibido por cuatro submarinos de la Armada Española, así nombrados en memoria del ingeniero e inventor Narciso Monturiol.

 Narciso Monturiol (A-1)  fue un submarino de fabricación italiana, activo en la Armada Española desde 1917 a 1934;
 Narciso Monturiol (S-33) fue un submarino, ex USS Picuda (SS-382), de clase balao que combatió con la Armada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en el teatro de operaciones del Pacífico. Tras la contienda, fue modernizado a Guppy IIA, permaneció activo en la Armada Española desde 1972 a 1977, que fue dado de baja prematuramente por problemas en su aparato propulsor;
 Narciso Monturiol (S-35) fue un submarino, ex USS Jallao (SS-368) de clase balao que combatió con la Armada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en el teatro de operaciones del Pacífico. Tras la contienda, fue modernizado a Guppy IIA, permaneció activo en la Armada Española desde 1974 a 1984.
 Narciso Monturiol  (S-82) Segundo submarino de la clase S-80, en construcción en Cartagena.

Nombres de buques de la Armada de España